Landgraafschap Hessen-Homburg (1622-1806)
 Landgraafschap Hessen-Homburg (1815-1866)